Мзы — топоним:
 Мзы — деревня в Угранском районе Смоленской области России.
 Мзы — озеро в Гагрском районе Республики Абхазия.